Salt Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Salt Island (Aleuten), Alaska
 Salt Island (Connecticut)
 Salt Island (Florida)
 Salt Island (Maine)
 Salt Island (Massachusetts)
 Salt Island (Michigan)
 Salt Island (New Jersey)
 Salt Island (Texas)

zu den Britischen Jungferninseln gehörend:
 Salt Island (Britische Jungferninseln)

zu Wales gehörend:
 Salt Island (Wales)